Первая футбольная лига Македонии 2009/2010 годов () — 18-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 1 августа 2009 года и закончился 19 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2009/2010
Македония
Македония
2009 год в Северной Македонии
2010 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010